Przykopa – dopływ Pilicy
 Przykopa – dopływ Dunajca
 Przykopa – dopływ Sanu